Демирчиляр ( / Джрагацнер () — село в в административно-территориальном округе села Карабулак Ходжалинском районе Азербайджана.

В период с 1992 по 2020 год село находилось на территории, которую контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР), и на которую она продолжает претендовать.

Топонимика 
Название села происходит от названия семьи Демирчиляр, выходцы из которого и основали село. В XVI веке семья Демирчиляр входила в состав племени Кызылбашей. Демирчилер по-азербайджански означает кузнецы.

Название Джрагацнер связывают с большим количеством водяных мельниц (джрагац). Только между деревнями Джарагацнер и Аветараноц было 5 водяных мельниц.

История 
В период армяно-азербайджанской войны 1918—1920 гг. население села бежало на территорию современного Тертерского района Азербайджана, где основало .

В ходе Карабахской войны село перешло под контроль непризнанной НКР. 9 ноября 2020 года, во время второй Карабахской войны, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об установлении контроля над селом Демирчиляр.

Население 
В 1886 году в селе проживало 404 человека (59 хозяйств), все — армяне

По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 210 человек (48 хозяйств), все — армяне.

Примечания 

Населённые пункты Ходжалинского района